Fernando Luis Garcia (marinier), Puertoricaans marinier in Amerikaans dienstverband.
Fernando Luis Garcia (muzikant), Puertoricaans-Amerikaans trompettist, percussionist en zanger in Nederlandse bands.